Antonio Bonaldi – ex calciatore italiano
Clara Bonaldi – violinista francese
Enio Bonaldi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Jérôme Bonaldi –  personaggio televisivo francese
Sergio Bonaldi – fondista ed ex biatleta italiano
Samuele Bonaldi - streamer e giocatore professionista di padel italiano